Кудайбердиев — фамилия:

 Кудайбердиев, Мирбек Жаббарович (род. 1994) — киргизский футболист.
 Шакарим Кудайбердиев (1858—1931) — казахский поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ.